Santilly (Eure-et-Loir)
Santilly (Saône-et-Loire)